Condado de Thurston é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Thurston (Nebraska)
 Condado de Thurston (Washington)

Desambiguações de topônimos